G1, Ğ1, G.I ou G01 peut faire référence à :

Cryptomonnaie 
 Ğ1 (prononcé june) : cryptomonnaie, monnaie libre.

Domaine militaire et armes 
 AEG G.I, un bombardier allemand ;
 G1, un programme de char français ;
 Fokker G.I Jachtkruiser, un avion de chasse néerlandais ;
 HMS G1 un sous-marin de la Royal Navy ;
 PAMAS G1, un pistolet automatique français ;
 Rumpler G.I, un bombardier allemand.

Égyptologie 
 G1, code de la liste de Gardiner du hiéroglyphe représentant un vautour percnoptère.

Énergie 
 G1 : le premier réacteur nucléaire français qui a permis de produire à la fois de l'électricité et du plutonium.

Médecine 
 Classe ATC G01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Méningite au cours d'affections bactériennes classées ailleurs (G01), d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 G1 est un groupe de musique.

Photographie 
 Canon PowerShot G1, un appareil photo numérique de Canon.

Sports 
Catch
 G1 Climax, une compétition de catch ayant lieu au Japon.

Randonnée
 Sentier de grande randonnée G1, en Guadeloupe.

Téléphonie 
 HTC G1, le premier smartphone sous Android.

Transports 
Aéronautique 
 G1 Aviation G1, un ULM français.

Automobile 
 Alfa Romeo G1, une automobile construite par Alfa Romeo ;
 BMW X3 (Type G01), troisième génération de la BMW X3.

Signalisation
 Panneau de signalisation de position d'un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière en France.

Routes 
  Autoroute chinoise G1 reliant Pékin à Harbin ;
  Route nationale slovène G1 reliant la frontière autrichienne à Miklavž na Dravskem polju.

Train
 G1 AL 1001 à 1039, une série de locomotives à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Références